Tang Wenzong (809 - 840), keizer van de Chinese Tang-dynastie
 Yuan Wenzong (1304–1332), keizer van de Chinese Yuan-dynastie